Archimbald van Bourbon (26 juni 1140 — 26 juli 1169 was de zoon van heer Archimbald VII van Bourbon en Agnes van Savoye (een dochter van graaf Humbert II van Savoye). Archimbald was in 1164 gehuwd met Adelheid van Bourgondië (1146-1192), een dochter van hertog Odo II van Bourgondië). Archimbald van Bourbon heeft nooit de titel heer van Bourbon gekregen, omdat hij eerder overleed dan zijn vader heer Archimbald VII. Na de dood van Archimbald VII werd de titel doorgegeven aan zijn zoons enige kind, vrouwe Mathilde I van Bourbon.

Genealogie 
De genealogische lijn van Archimbald VII naar Archimbald VIII loopt als volgt:

Huis Bourbon
Persoon in de 12e eeuw